Carlottin pétrale et Plie de Californie sont des dénominations qui s'appliquent à deux espèces différentes de plies, des poissons de la famille des Pleuronectidae :
 Eopsetta jordani (Lockington, 1879)
 Lyopsetta exilis (Jordan et Gilbert, 1880)

Poisson plat (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu